Amour est un prénom féminin et masculin porté de nos jours quoique rare. Venant du latin Amor, il possède une dimension universelle.

Histoire

C'est un prénom ancien, populaire au début du .

Amours célèbres

L'abbé bénédictin Amour d’Amorbach de l’abbaye d’Amorbach, en Allemagne bâtie par lui et à laquelle il donne son nom.

Et au  vécut Amor réchappé du massacre de la légion thébaine (ou thébéenne) par l'empereur Maximien. Il fut poursuivi et mourut en martyr dans les monts du Jura. Les habitants du Jura lui rendent hommage encore de nos jours.

Notes et références

Prénom féminin
Prénom masculin